Les Limiers est une drame satyrique fragmentaire de Sophocle ().
 Le Limier est une collection de littérature policière aux éditions Albin Michel, créée en 1946.
 Le Limier de Scotland Yard () est un film britannique de Robert Asher sorti en 1962.
 Les Limiers de l'infini est un roman français de Pierre Barbet publié en 1966.
 Le Limier (Сыщик), film soviétique de Vladimir Fokine sorti en 1980.
 Le Limier () est une pièce de théâtre d'Anthony Shaffer écrite en 1970. Elle a été adaptée plusieurs fois, notamment dans :
 Le Limier (), film britannique de Joseph L. Mankiewicz sorti en 1972 ;
 Le Limier (), film britannique de Kenneth Branagh sorti en 2007.
 Les Limiers est une série télévisée française diffusée en 2013.
 Le Limier (The Hound), alias Sandor Clegane, est un personnage de la série de romans Le Trône de fer et de son adaptation télévisuelle Game of Thrones.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre